Rye Lane steht für:

 Rye Lane (Film), romantische Filmkomödie von Raine Allen-Miller (2023)
 Rye Lane, Straße in London, London Borough of Southwark
 Rye Lane, Wahlbezirk